

Bariis i urbanitzacions 
 Can Roca (Canyelles), urbanització del municipi de Canyelles, al Garraf
 Can Roca (Castelldefels), barri de Castelldefels, al Baix Llobregat
 Can Roca (Esparreguera), nucli de població i àrea industrial del municipi d'Esparreguera, al Baix Llobregat
 Can Roca (Sant Pol de Mar), nucli de població del municipi de Sant Pol de Mar, al Maresme
 Can Roca (Terrassa), barri del nord de Terrassa, al Vallès Occidental

Masies i cases 
 Can Roca (Sant Miquel de Fluvià), masia del municipi de Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà
 Can Roca (Arbúcies), masia del municipi d'Arbúcies, a la Selva
 Can Roca (Garrigoles), masia del municipi de Garrigoles, al Baix Empordà
 Can Roca (Gurb), masia del municipi de Gurb, a Osona
 Can Roca (Molló), masia del municipi de Molló, al Ripollès
 Can Roca (Navès), masia del municipi de Navès, al Solsonès
 Can Roca (Olot), casa d'estil modernista del municipi d'Olot, a la Garrotxa
 Can Roca (Palafolls), masia del municipi de Palafolls, al Maresme
 Can Roca (Sant Martí de Llémena), masia de Sant Martí de Llémena, al Gironès
 Can Roca (Santa Coloma de Farners), masia del municipi de Santa Coloma de Farners, a la Selva
 Can Roca (Sant Salvador de Guardiola), masia del municipi de Sant Salvador de Guardiola, al Bages
 Can Roca (Seva), masia del municipi de Seva, a Osona
 Can Roca (Corbera de Llobregat), masia del municipi de Corbera de Llobregat, al Baix Llobregat
 Can Roca (Vilanova de Sau), masia del municipi de Vilanova de Sau, a Osona
 Can Roca (Molins de Rei), casa pairal a Molins de Rei (Baix Llobregat)

Altres 
 El Celler de Can Roca, restaurant gironí